Bytnica (plaats), plaats in Polen
 Bytnica (gemeente), gemeente in Polen